Сикс () — французская фамилия. Известные носители:
 Сикс, Андре — пловец, призёр Олимпийских игр 1900 года.
 Сикс, Дидье (род. 1954) — футболист, чемпион Европы 1984 года.
 Сикс, Том — нидерландский кинорежиссёр и сценарист, известный трилогией фильмов ужасов «Человеческая многоножка».